Skate Canada International 2004 года — второй этап Гран-при по фигурному катанию сезона 2004—2005. Прошёл в городе Галифакс со 28 по 31 октября 2004 года на арене «Halifax Metro Centre». Соревнования проводились в категориях мужское и женское одиночное катание, парное фигурное катание и танцы на льду.

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары

Танцы

Ссылки 

 Результаты на сайте ИСУ
 Официальный сайт

2004 год в фигурном катании
Спорт в Канаде в 2004 году
Фигурное катание в сезоне 2004/2005
Международные спортивные соревнования в Галифаксе (Новая Шотландия)
Октябрь 2004 года